Teodora Mirčić e Marija Mirkovic erano le detentrici del titolo, ma quest'anno non hanno partecipato.
 
Il doppio del torneo di tennis Bella Cup 2011, facente parte della categoria ITF Women's Circuit, ha avuto come vincitrici Stéphanie Foretz Gacon e Tatjana Maria che hanno battuto in finale Edina Gallovits-Hall e Andreja Klepač 6–2, 7–5.

Teste di serie 

 Edina Gallovits-Hall /  Andreja Klepač (finale)
 Stéphanie Foretz Gacon /  Tatjana Maria (campionesse)

 Elena Bogdan /  Anastasija Pivovarova (semifinali) 
 Julija Bejhel'zymer /  Ekaterina Ivanova (primo turno)

Tabellone

Note 
 

Bella Cup 2011